Muur (geslacht), (Stellaria), een geslacht van kruidachtige planten uit de anjerfamilie
Stellaria (slak), een slakkengeslacht